Натуральне число 348
 348 рік до нашої ери
 348 рік нашої ери